HMS Bulwark () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Bulwark — 74-гарматний корабель 3-го рангу. Замовлений у 1778 році, будівництво скасоване у 1793 році.

 HMS Bulwark (1807) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Закладений у 1804 році під назвою «HMS Scipio», але 1806 році перейменований на «HMS Bulwark». Збудований у 1807 році. Брав участь в блокаді Рошфору (1812 рік), в англо-американській війні. Розібраний у 1826 році.
 HMS Bulwark — 81-гарматний гвинтовий лінійний корабель другого рангу типу «Bulwark». Закладений у 1859 році. У 1861 році будівництво припинене. Розібраний у 1873 році.
 HMS Bulwark — планувався як 110-гарматний лінійний корабель першого рангу під назвою «HMS Howe», але морально застарів ще до завершення будівництва. Використовувався як навчальний корабель. У 1885 році перейменований на «HMS Bulwark», у 1886 році — на «HMS Impregnable», у 1919 році — знову на «HMS Bulwark». Розібраний у 1921 році.
 HMS Bulwark (1899) — броненосець типу «Фомідебл». Збудований у 1899 році. Загинув від вибуху у 1914 році.
 HMS Bulwark (R08) — авіаносець типу «Сентор». На службі з 1954 року. У 1984 році проданий на злам.
 HMS Bulwark (L15) — універсальний десантний корабель типу «Альбіон». На службі з 2001 року

Кораблі ВМС Великої Британії